Las Quintanillas puede referirse a:
 Las Quintanillas (Merindad de Cuesta-Urria), localidad del municipio de Merindad de Cuesta-Urria, provincia de Burgos, España.
 Las Quintanillas (Burgos), municipio de la provincia de Burgos, España.
 Las Henestrosas de las Quintanillas, localidad del municipio de Valdeolea, Cantabria, España.
 Las Quintanillas (Cantabria), localidad del municipio de Valdeolea, Cantabria, España.